Chad Lail (né en 1982), catcheur américain professionnel.
 Elizabeth Lail (née en 1992), actrice américaine.

Voir aussi 
 Al-Lail (la nuit), le nom traditionnellement donné à la 92e sourate du Coran.